Josef Krämer (1878-1954) – tiratore di fune, atleta e ginnasta tedesco
 Werner Krämer (1940-2010) – calciatore tedesco
 Ingrid Krämer (1943) – tuffatrice tedesca

Pagine correlate 
Kraemer
Kramer